БЗНС може да се отнася за:
 БЗНС – българска политическа партия от 1899, или за някое от нейните крила (включително и с регистрация като самостоятелна партия):
 БЗНС – Стара Загора (1919 – 1934) – с лидер Димитър Драгиев
 БЗНС „Врабча 1“ (1926 – 1945)
 БЗНС – Пладне (1932 – 1944) – наричан официално БЗНС „Александър Стамболийски“
 БЗНС – Никола Петков (1945 – 1947) – с лидер Никола Петков
 БЗНС (казионен) (1945 – 1991) – наричан официално БЗНС
 БЗНС „Никола Петков“ (1989 – 1992) – с лидер Милан Дренчев, след това Анастасия Димитрова-Мозер
 БЗНС единен (1992) – с лидер Ценко Барев
 БЗНС „Александър Стамболийски“ (1993 – ), с лидери Светослав Шиваров (до 2005) и Спас Панчев (от 2005), от декември 2005 г. преименуван на Земеделски съюз (ЗС) „Александър Стамболийски“
 БЗНС – Народен съюз (1996 – 2008) – с лидер Анастасия Димитрова-Мозер
 БЗНС (Георги Пинчев) (1996 – ) – с лидер Георги Пинчев
 Национално сдружение – БЗНС (НС-БЗНС) (2000 – 2005) – с лидер Яне Янев
 БЗНС (Николай Ненчев) (осн. 2008) – с лидер Николай Ненчев

Вижте също 
 Народняшка земеделска партия „Никола Петков“ – регистрирано от ЦИК на 8 май 2005 г.